

Patronyme 

 Pierre-Placide Léonardon (), juge de paix et notaire de profession, officier de la Légion d'honneur, il fut maire de la commune de Ribérac de 1833 à 1846;
 Henri Léonardon (1863 - 1912) petit-fils de Pierre-Placide Léonardon, écrivain et historien spécialiste de l’Espagne, reconnu notamment par son livre biographique sur Joan Prim, il fut directeur de la Bibliothèque municipale de Versailles de 1911 à 1912;
 Jean-Luc Léonardon, auteur-compositeur français.

Notes et références

Voir aussi
 
 
 
 
 Léonardis